Donald, keresztnév
 Donald, vezetéknév

 Amerikai Egyesült Államok
 Donald (Georgia)
 Donald (Oregon)
 Donald (Washington)
 Donald (Wisconsin)

 Ausztrália
 Donald (Victoria)

 Kanada
 Donald (Brit Columbia)